Српски Крстур () је насеље у Србији у општини Нови Кнежевац у Севернобанатском округу. Према попису из 2011. било је 1321 становника.

Овде се налази Зграда бившег Народног одбора Атине у Српском Крстуру.

Галерија

Демографија 
У насељу Српски Крстур живи 1260 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,6 година (38,8 код мушкараца и 42,3 код жена). У насељу има 593 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,73.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Сајт Српског Крстура

Насељена места у Новом Кнежевцу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији